Левенки — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Левенки — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Левенки — деревня в Темкинском районе Смоленской области.